Langberg ist der Name von geographischen Objekten:
 Langberg (Handewitt), Ortsteil der Gemeinde Handewitt, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland

 Langberg (Gemeinde Mogersdorf), Ortsteil der Gemeinde Mogersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Langberg (Gemeinde Adnet), Ortschaft der Gemeinde Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg, Österreich

Langberg ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Langberg (* 1954), deutscher Autor, Dramaturg und Redakteur
 Emily Langberg (1851–1935), norwegische Malerin
 Ingo Langberg (1934–2013), deutscher Schauspieler und Hörspielregisseur
 Jesper Langberg (1940–2019), dänischer Schauspieler
 Juliane Langberg (1856–1930), norwegische Malerin
 Lorentz Christian Langberg (1810–1857), norwegischer Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lange Berge
 Langenberg
 Langer Berg
 Langhügel